Jan Birkelund – calciatore norvegese
 Karina Birkelund – ex sciatrice alpina norvegese
 Olivia Birkelund – attrice statunitense